I Still Believe in You – album di Vince Gill del 1992
 I Still Believe in You – singolo dei The Desert Rose Band del 1988
 I Still Believe in You – singolo di Vince Gill del 1992
 I Still Believe in You – singolo di Cliff Richard del 1992